Kutija šibica je zagrebački malonogometni turnir koji se održava od 1970. godine. Ime je dobio po dvorani na Trešnjevci popularno zvanoj Kutija šibica u kojoj je prvi put odigran ovaj turnir. Najpopularniji i najpoznatiji je hrvatski malonogometni turnir.

Povijest 
Prvi pobjednik turnira je bila momčad Končara iz Zagreba. Na taj prvi turnir se prijavilo tek 8 momčadi. Najveći broj momčadi je sudjelovao 1985. godine i to čak 648. Najviše momčadi dolazi iz Zagreba i bliže okolice, a na turniru često nastupa i po nekoliko momčadi iz BiH (momčad Bordo 9 Sarajevo sudjelovala je 1984. godine - 4 mjesto od 560 momčadi, te 1985., 1986., 1987., 1988., 1989., revijalna utakmica finalne večeri, 1990., revijalna utakmica finalne večeri) i Slovenije. Nerijetko na turniru zaigraju i poznati nogometaši "velikog"  nogometa kao i malonogometni hrvatski reprezentativci.

Od 2007. godine se odigrava i veteranski turnir, a od 2016. godine turnir za žene.

Rezultati

Pregled svih dosadašnjih turnira 
* Tijekom povijesti, osim iz Hrvatske, nastupale su i momčadi iz BIH, Slovenije...
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size: 90%; width:100%"
|-
!width=5%|Godina !!width=5%|Br.* država !!width=5%|Momčadi !!width=12%|Pobjednik !!width=6%|Rezultat !!width=12%|Drugoplasirani !!width=11%|Trećeplasirani !!width=6%|Rezultat !!width=11%|Četvrtoplasirani
|-
|1971. || ||8 ||Končar I, Zagreb ||3:0 ||Zagreb I || || ||
|- style="background: #D0E6FF;"
|1972. || ||8 ||Trešnjevka, Zagreb ||7:6 (6:6) ||Črnomerec, Zagreb ||Akademac ||7:4 ||Zagrebački plavi, Zagreb  
|- 
|1973. || ||40 ||Trešnjevka, Zagreb ||2:1 ||Srednjoškolac ||Kemičar, Zagreb ||nije se igralo ||Mladost
|- style="background: #D0E6FF;"
|1974. || ||96 ||Borac 73', Sisak ||3:1 ||Končar, Zagreb ||Hermo ||2:0 ||Lotosi
|- 
|1975. || ||118 ||Alpina Žiri, Zagreb  ||1:0 ||Boarac 73', Sisak ||Harlem Show ||2:0 ||Toplota
|- style="background: #D0E6FF;"
|1976. || ||128 ||Borac 73', Sisak ||1:0 ||Šparkasa ||Srednjoškolac ||7:5 ||Loto veterani
|- 
|1977. || ||192 ||Keracommerce, Zagreb  ||6:1 ||Grahorova, Zagreb ||Kutija šibica ||3:1 ||Kvaternikov trg
|- style="background: #D0E6FF;"
|1978. || ||224 ||Borac 73', Sisak  ||1:0 ||Geotehnika ||Keracommerce  ||4:2 ||TEŽ
|- 
|1979. || ||256 || Mostarske kiše, Mostar  ||5:3 ||Poljomehanizacija ||Građevina Barač ||1:0 ||Ferenčica
|- style="background: #D0E6FF;"
|1980. || ||256 ||BAT, Zagreb ||2:0 ||Contra, Zagreb ||Kušlanova ||4:1 ||Novi Zagreb, Zagreb 
|-
|1981. || ||344 ||Contra, Zagreb  ||2:0 ||Tiffany, Zagreb ||V.G. Pongračevo, Zagreb ||3:2 ||Bat DS, Zagreb 
|- style="background: #D0E6FF;"
|1982. || ||512 ||Charlie, Zagreb ||2:1 (0:0) ||Bat DS, Zagreb ||Kovinopasarstvo ||2:1 ||NK Metalac Šibenik 
|- 
|1983. || ||514 || Mlinček, Maribor  ||4:1 ||Pongračevo Žac, Zagreb  ||Metalogradnja II ||3:0 (b.b.) || Mostarske kiše, Mostar 
|- style="background: #D0E6FF;"
|1984. || ||560 ||Zea Travno, Zagreb ||5:2 || Mostar ||Đuzlići VG 80 ||3:2 || Bordo 9 Sarajevo 
|- 
|1985. || ||648 ||Uspinjača, Zagreb ||3:0 ||Končar trafo ||Leptir ||12:2 ||Purger, Zagreb 
|- style="background: #D0E6FF;"
|1986. || ||560 ||Uspinjača, Zagreb ||5:4 (2:2) ||Zrinski ||Đuro Đaković ||3:2 (2:2) ||Aerodrom
|- 
|1987. || ||504 ||Plamen Grahorova, Zagreb ||3:1 ||Domoinvest, Zagreb ||GPZZ Medevednica ||7:4 ||Srebrna krila
|- style="background: #D0E6FF;"
|1988. || ||476 ||INA Trgovina, Zagreb ||3:1 (0:0) ||Uspinjača, Zagreb ||Palinal Belushi ||2:1 ||Domoinvest, Zagreb 
|- 
|1989. || ||389 ||Termotehna Šela, Zagreb ||3:2 ||Plamen Grahorova Dega, Zagreb ||Xanadu, Zagreb ||2:1 ||Domoinvest, Zagreb
|- style="background: #D0E6FF;"
|1990. || ||223 ||Uspinjača, Zagreb ||4:1||Alibi Unimag  ||Dvojka Hrvatski Radio ||4:3 ||Galerija Osijek
|- 
|1991. || ||53 ||Vero-T.IN.US., Zagreb ||3:2 ||SMP ||Grahorova, Zagreb 
|6:5 (0:0)
|Sveti Rok Žabac
|- style="background: #D0E6FF;"
|1992. || ||96 ||Vero T.IN.US., Zagreb ||2:1 ||Val ||Uspinjača, Zagreb ||4:3 (2:2) ||Sport Shop Petrinjčica, Petrinja  
|- 
|1993. || ||116 ||Unimag Puntijarka, Sesvete ||1:0 ||Promet Orkan, Zagreb ||Zlatarna Bisaku ||5:4 ||Caffe Joker
|- style="background: #D0E6FF;"
|1994. || ||172 ||Disco NBA Vrbovec ||2:0, 5:3 ||Globus Holding ||Dvojka ||4:0, 2:3 ||Tornado Ozalj 
|- 
|1995. || ||137 || MNK Sec, Široki Brijeg ||3:2, 4:3 ||Promet Orkan ZUC, Zagreb ||Piivnica Z, Zagreb ||4:2, 4:3 ||Jastreb Pilana Krašić, Jastrebarsko 
|- style="background: #D0E6FF;"
|1996. || ||144 || 2.GB HVO Škripari, Mostar ||2:1, 2:1 ||Promet Orkan ZUC, Zagreb ||Sesvete ||6:3, 2:5 ||Tange Lange Fertstrop
|- 
|1997. || ||136 ||Megaton Music, Zagreb ||4:3 (1:1) ||Moby Dick, Zagreb || 2.GB HVO Škripari, Mostar ||3:1 ||Promet Orkan ZUC, Zagreb 
|- style="background: #D0E6FF;"
|1998. || ||172 ||Moby Dick Segafredo, Zagreb ||4:2 ||Pivnica Z, Zagreb ||Megaton Music, Zagreb ||7:6 (3:3) ||Pepsi Glama, Zagreb 
|- 
|1999. || ||168 ||Megaton Music GŠ, Zagreb ||2:1 ||Petar RKM, Zagreb ||Matan IDIS  ||5:2 ||Auto Carić MAPOK Sesvete
|- style="background: #D0E6FF;"
|2000. || ||159 ||Petar Rauch, Zagreb ||3:2 ||Promet Orkan, Zagreb ||Megaton Music, Zagreb ||3:2 ||Diadema I
|- 
|2001. || ||129 ||Renault Auto Krešo, Krapina ||3:0 ||AMB Kolor ||SK SuperSport  ||3:0 (b.b.) ||Petar Rauch Bravo, Zagreb 
|- style="background: #D0E6FF;"
|2002. || ||177 ||Riva Grupa Fotex, Sesvete ||4:2 ||Pizzeria "2" ||West is the Best  ||4:3 ||CB Akuminkum
|- 
|2003. || ||180 ||Riva Grupa, Sesvete ||2:0 ||Natoja Aquaviva ||Renault Auto Krešo, Krapina ||5:0 ||FS Diego AS AngloTrade
|- style="background: #D0E6FF;"
|2004. 
| ||192 ||Riva Grupa Fotex, Sesvete ||4:3 (1:1) ||Agrokor, Zagreb ||Metalind, Bjelovar  ||4:3 (1:1) ||CB Akuminkum
|- 
|2005. 
| ||176 ||Orkan Profextus, Zagreb ||6:5 (3:3) ||Megakop - Konoba "Luka" ||Agrokor, Zagreb ||7:1 ||AMB Kolor 
|- style="background: #D0E6FF;"
|2006. 
| ||264 ||Agrokor, Zagreb ||5:0 ||Promotionplay.com, Zagreb ||Night bar "Patika", Osijek ||4:3 ||Megakop-Zmaj GP 
|- 
|2007. 
| ||260 ||Nacional, Zagreb ||4:3 (1:1) ||G.P.V. ELKRO, Gospić ||Orkan Profextus, Zagreb ||4:0 ||Moderni i prijatelji  
|- style="background: #D0E6FF;"
|2008. 
| ||256 ||Nacional, Zagreb ||3:1 (0:0) ||CB Keglić-Domena Centrum ||Akademija Marić Powerade ||3:2 ||Pollini   
|- 
|2009. 
| ||225 ||Asfalti Zelenika - Plamen, Križevci ||4:2 (1:1) ||G.P.V ELKRO, Gospić ||MAL-GAL Građevinarstvo, Krapina ||2:1 ||NEXE Beton   
|- style="background: #D0E6FF;"
|2010. 
| ||161 ||Promotionplay, Zagreb ||3:1 (1:1) ||MAL-GAL Građevinarstvo, Krapina ||Bilić-Erić Security ||4:2 ||Smit Commerce 
|- 
|2011. 
| ||132 ||G.P.V. Elkro, Gospić ||2:0 ||PNT IPA Zagreb ||Cvjetno Poliklinika Milojević, Zagreb ||3:0 ||MNK Ploče  
|- style="background: #D0E6FF;"
|2012. 
| ||156 ||Promotionplay, Zagreb  ||5:0 ||Automobil Lončar & Fotex, Varaždin ||Riblji Restoran Korkyra ||3:2 ||CB Garden, Zaprešić 
|- 
|2013. 
| ||116 ||Mal Gal Građevinarstvo, Krapina ||3:0 ||Riblji Restoran Korkyra ||Carling Pub ||2:1 ||Cvjetno Poliklinika Milojević, Zagreb 
|- style="background: #D0E6FF;"
|2014. 
| ||124 ||Promotionplay, Zagreb  ||1:0 ||Big Bang Team ||Pizzeria Stari Zagreb - Borongaj Lug, Zagreb ||2:1 ||AC Malešnica, Zagreb  
|- 
|2015. 
| ||133 ||CB Dobermann ||1:0 ||Big Bang Team ||ASO Pons, Krapina  ||2:1 || AMOZ Gornja Radogna
|- style="background: #D0E6FF;"
|2016. 
| ||134 ||Pizzeria Stari Zagreb - Borongaj Lugovi, Zagreb ||4:3 (1:1) ||Poliklinika Milojević - Glamour, Križevci ||AMOZ-Fingal d.o.o. ||3:0 ||CB Dobermann 
|-
|2017. 
| ||132 ||Cvjetno Poliklinika Milojević, Zagreb ||2:1 (0:0) ||Biberon Amarena ||Pizzeria Stari Zagreb - Borongaj Lugovi - Fimato Sport, Zagreb  ||4:2 ||Big Bang Team 
|- style="background: #D0E6FF;"
|2018. || ||132 ||Quattro Leones ||2:1 ||CB Dobermann ||BigBang Cammeo Team ||'8:7 ||Dribbling Sport Bar - WWin Kladionica  
|-
|2019. || || || || || || || || 
|-
|}

Bilješke

 Veteranski turnir 

 Turnir za žene 

 Dvorane 

Zbog mnogobrojnih ekipa turnir se igra u četiri dvorane: 

 Dom sportova
 SD Trešnjevka ili Kutija šibica
 ŠD Trnsko
 ŠD Peščenica

 Vidi još 
 Popis malonogometnih turnira u Hrvatskoj

 Vanjske poveznice 
 Službene stranice Malonogometnog turnira Kutija šibica 
 arhiva2.kutija-sibica.hr 
 Malonogometni turnir KUTIJA ŠIBICA, facebook stranica 
 Kutija Sibica, twitter stranica 

 Izvori 
 arhiva2.kutija-sibica.hr, Povijest 
 kutija-sibica.hr, Povijest,  
 kutija-sibica.hr, O turniru 
 arhiva2.kutija-sibica.hr, Završnice 1971.-1979. 
 arhiva2.kutija-sibica.hr, Završnice 1980.-1989. 
 arhiva2.kutija-sibica.hr, Završnice 1990.-1999. 
 arhiva2.kutija-sibica.hr, Završnice 2000.-2009. 
 arhiva2.kutija-sibica.hr, Završnice 2010.-2014. 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Kutija šibica 
 Sportske novosti, br. 17895, 8. studenoga 2013. godine 
 Ico Kehrin, Miroslav Rede, Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza: 1919 - 1994'', Zagreb, 1995., UDK: 796.332(497.5 Zagreb)"1919/1994", str. 139-141. 
  

Kutija šibica
Nogomet u Zagrebu